Daly je lahko:

 DALY, invalidnosti prilagojena leta življenja, tj. standardizirana mera izgubljenih »zdravih« let življenja,

priimek več oseb:
 Louis Dominic Daly, britanski general
 Thomas Denis Daly, britanski general